Нижанко́вичи () — посёлок городского типа в Добромильской городской общине Самборского района Львовской области Украины.

Расположен на обоих берегах реки Вяр, у украинско-польской границы. В черте поселка — железнодорожная станция Нижанковичи.

История 
Село под названием Загуменки впервые упоминается в XIII в., в 1388 — Краснополь, а под названием Нижанковичи — в XV в.

В 1324 оно было сожжено татарами. Около 1498, 1502, 1524, а затем в 1620, 1621, 1624 і 1626 Нижанковичи вновь страдали от татарских нападений.

В 1408 Нижанковичи получили магдебургское право. В 1431 король Владислав II Ягайло предоставил городу польское право.

В 1601 г. город ограбил перемышльский староста Томаш Дрогоевский, а в 1607 — Ян Щенсный-Гербурт. С 1602 г. зарегистрированы первые упоминания о евреях, которые поселяются в городе. Во второй половине XVIII в. в Нижанковичах появляется независимая еврейская гмина (Кагал).

В начале XX в. в селе действовало несколько промышленных предприятий: лесопильня, паркетная фабрика, кирпичный завод и др.

Памятники архитектуры 
 Кирпичная архаичная оборонного типа Троицкая церковь (XVI в.),
 Троицкий костёл (XVII в.)
 Панский дворец (ХІХ в.)
 Нижанковичская ратуша (1759)

Примечания

Ссылки 
 
 История Городов и Сел Украины

Посёлки городского типа Львовской области